NTT docomo
 NTT System
 Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie (Nusa Tenggara Timur, NTT)